Petropawlowskaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Petropawlowskaja (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Petropawlowskaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar
 Petropawlowskaja (Tschetschenien), Staniza in der Republik Tschetschenien

Siehe auch:
 Petropawlowsk (Begriffsklärungsseite)
 Petropawlowskoje (Begriffsklärungsseite)
 Peter-und-Paul-Festung (russische Petropawlowskaja krepost)